Legislativrat (, eingedeutscht Gesetzgebender Rat) bezeichnet oder bezeichnete das, in Zweikammersystemen eines der Legislativorgane zahlreicher Staaten und Territorien, vor allem innerhalb des Britischen Weltreichs:

Gegenwärtig:
 Vidhan Parishad, Oberhäuser mehrerer indischer Bundesstaaten
 Legislativrat (Hongkong) (seit 1843)
 Legislativrat (Isle of Man)
 Legislativrat von New South Wales
 Palästinensischer Legislativrat (seit 1996)
 Legislativrat (St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha)
 Legislativrat von South Australia
 Tasmanischer Legislativrat
 Legislativrat von Victoria
 Legislativrat von Western Australia

Historisch:
 Legislativrat von Barbados, Senat von Barbados ab 1964
 Legislativrat von Bermuda, Senat von Bermuda ab 1980
 Legislativrat von British Columbia (1867 bis 1871)
 Legislativrat (Brunei) (1959 bis 1984, erneut seit 2004)
 Legislativrat von Ceylon (1831 bis 1931)
 Legislativrat der Falklandinseln (gegründet 1845, seit 2009 Legislativversammlung der Falklandinseln)
 Legislativrat von Gibraltar (1950 bis 1969)
 Legislativrat von Provinz Kanada (1841 bis 1867) 
 Legislativrat von Kenia (1907 bis 1963)
 Föderaler Legislativrat von Malaya (1948 bis 1957)
 Legislativrat von Manitoba (1870 bis 1876)
 Legislativrat von Neufundland (1854 bis 1934)
 Legislativrat von Neuseeland (1853 bis 1951)
 Legislativrat von New Brunswick (1795 bis 1891)
 Legislativrat von Niederkanada (1791 bis 1838)
 Legislativrat von Nova Scotia (1838 bis 1928)
 Legislativrat von Oberkanada (1791 bis 1840)
 Legislativrat von Prince Edward Island (bis 1893)
 Legislativrat von Québec (1867 bis 1968)
 Legislativrat von Queensland (1860 bis 1922)
 Legislativrat von Singapur (1946 bis 1953)
 Legislativrat der Straits Settlements (1867 bis 1946)
 Ugandischer Legislativrat (1920 bis 1962)